Еластичність або пружність — властивість твердого тіла повертати свою форму й розміри після деформації
 Еластичність — економічний термін